, littéralement ligne Sud-Nord, est le nom donné à plusieurs lignes ferroviaires au Japon :

 la ligne Namboku du métro de Tokyo ;
 la ligne Namboku du métro de Sendai ;
 la ligne Namboku du métro de Sapporo ;
 la ligne Namboku de la compagnie Kita-Osaka Kyuko Railway ;
 la ligne Namboku de la compagnie Kobe Rapid Transit Railway exploitée par la Kobe Electric Railway sous le nom de ligne Kobe Kosoku.